

Населені пункти та їхні частини

 Хвалкі — село в гміні Образув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Хвалкі — село в гміні Роздражев Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Хвалкі — частина міста Тарнобжег в Підкарпатському воєводстві
 Хвалкі — частина міста Сандомир у Сандомирському повіті Свентокшиського воєводства
 Хвалкі — частина села Домацини в гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки